Mataveri International Airport är en flygplats i Chile.   Den ligger i regionen Región de Valparaíso, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Santiago de Chile. Mataveri International Airport ligger  meter över havet. Den ligger på ön Påskön.

Terrängen runt Mataveri International Airport är huvudsakligen kuperad, men österut är den platt. Havet är nära Mataveri International Airport åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Mataveri International Airport. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Hanga Roa,  km nordväst om Mataveri International Airport. 

Flygplatsen är den flygplats i världen som ligger längst från en annan flygplats. Det är 3.759 km från Santiago de Chile varifrån de flesta flyg utgår från. Flygplatsen har fått en fullstor landningsbana för att ta emot långdistansplan och vara nödlandningsplats för dem, och för rymdskytteln.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Región de Valparaíso
Påskön